Мемићи могу бити:

 Мемићи (Челинац), насељено мјесто у општини Челинац, Република Српска, БиХ
 Мемићи (Калесија), насељено мјесто у општини Калесија, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ